SEMA4A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 761 амінокислот, а молекулярна маса — 83 574.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Задіяний у таких біологічних процесах як адаптивний імунітет, імунітет, ангіогенез, диференціація, нейрогенез, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки